

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 Plusieurs objets ont été nommés Roche en l'honneur de l'astronome français Édouard Roche :
 (38237) Roche, un astéroïde de la ceinture principale,
 , un cratère d'impact sur la Lune,
 Roche, un cratère d'impact sur Phobos.
 La limite de Roche d'un corps céleste est la distance en deçà de laquelle un satellite de ce corps se disloque sous l'action des forces de marée.
 La sphère de Roche (ou sphère de Hill) d'un corps en orbite autour d'un autre est une approximation de sa zone d'influence gravitationnelle, c'est-à-dire du volume d'espace où un troisième corps (de masse négligeable devant celles des deux premiers) peut être satellisé autour du premier sans être capturé par le deuxième.

Biologie 
 Roche est un genre d'araignées aranéomorphes (famille des Ochyroceratidae), dont la seule espèce connue est Roche roche.
 Le Coq-de-roche orange (Rupicola rupicola) et le Coq-de-roche péruvien (Rupicola peruvianus) sont les deux espèces connues de Rupicola, un genre de passeraux (famille des Cotingidae).
 Le Crapet de roche (Ambloplites rupestris) est une espèce de poissons, de la famille des Centrarchidae.
 La Doule de roche (Kuhlia rupestris) est une espèce de poissons catadromes, de la famille des Kuhliidae.
 Le Grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) est une espèce de poissons abyssaux de la famille des Macrouridae, vivant dans l'Atlantique nord.

 Le Merle de roche (Monticola saxatilis) est une espèce de passereaux, de la famille des Muscicapidae.
 La Roussette des roches (Pteropus vetulus) est une espèce de roussettes de la famille des Pteropodidae, endémique de Nouvelle-Calédonie.

Métallurgie 
 Le rochage est un dégagement de gaz avec formation de cloques irrégulières, à la surface d'un métal qui se solidifie. On dit que le métal « roche ».

Sciences de la Terre 
 Une roche est un matériau naturel constitué d'un ou (généralement) plusieurs minéraux, voire de fragments d'autres roches.
 En géologie et dans l'industrie pétrolière, une roche-mère est une roche sédimentaire riche en matière organique, laquelle se transforme progressivement en hydrocarbures au cours de l’enfouissement du sédiment, plus ou moins vite selon la  température.
 En pédologie, la roche-mère est la couche minérale superficielle de la croûte terrestre, dont l’altération participe à la constitution des sols.
 Une roche moutonnée est une formation rocheuse altérée par le passage d'un glacier. Le poli glaciaire donne à la roche une forme convexe, tronquée et parfois striée
 Les roches vertes sont des roches métamorphiques (souvent des schistes verts) où prédominent des minéraux de teinte verte. On parle notamment des ceintures de roches vertes, des formations géologiques typiques de l'Archéen et du Protérozoïque.
 L'expression « cristal de roche » désigne le quartz hyalin (c'est-à-dire transparent comme le verre).
 La farine de roche est un ensemble de fines particules de roches, de la taille du limon, générées par le meulage mécanique du substrat rocheux par les glaciers.

Culture et société 
 Dans la langue courante, une roche est une  de grande taille.

Entreprises 
 Roche, ou F. Hoffmann-La Roche, est une société pharmaceutique suisse.
 Roche est une firme d’ingénierie-construction québécoise.

Jeu 
 Au Québec et au Nouveau-Brunswick, roche-papier-ciseaux est un jeu effectué avec les mains.

Produits 
 La laine de roche est un produit d'isolation thermique.
 Huile de roche est une expression peu usitée pour désigner le pétrole (du latin petra oleum, littéralement « huile de pierre »).

Patronyme 

 Adeline Roche (1984-), coureuse de fond, championne du monde de trail en 2017 ;
 Alain Roche (1967-), footballeur français ;
 Albert Roche (1876-1939), homme politique français ;
 Albert Séverin Roche (1895-1939), « le premier soldat de France », héros de la Première Guerre Mondiale ;
 André Roche (né en 1952), dessinateur et illustrateur français ;
 Arthur Roche (né en 1950), cardinal catholique britannique ;
 Barbara Roche (née en 1954), femme politique britannique ;
 Bernard Roche (1974-), rameur d'aviron français ;
 Charlotte Roche (1978-), autrice et animatrice de télévision allemande ;
 Christophe Roche (1956-), chercheur français ;
 Daniel Roche (1935-2023), historien français ;
  ;
 Édouard Roche (1871-1941), homme politique français ;
 Édouard Roche (1820-1883), astronome français ayant le premier théorisé la limite de Roche ;
 Eugenius Roche (1786-1829), journaliste anglo-français ;
 France Roche (1921-2013), journaliste et écrivain français ;
 Frances Burke-Roche (1936-2004), aristocrate britannique, mère de Diana, princesse de Galles ;
 Gérard Roche (1942-), homme politique français ;
  ;
 Jean-Michel Roche (1954-2021), joueur français de volley-ball ;
  ;
 Jules Roche (1841-1923), homme politique français ;
 Julien Roche (1921-1944), résistants des maquis de l'Ain, frère de Marius Roche ;
 Juliette Roche (1884-1980), peintre française, proche des mouvements cubistes et dada ;
 Kevin Roche (1922-2019), architecte irlando-américain ;
 Lawrence Roche (1967-), coureur cycliste irlandais, frère de Stephen Roche ;
 Léon Roche (1895-1944), homme politique et résistant français ;
 Maïte Roche (1950-), autrice et illustratrice française, spécialiste de livres pour enfants sur le christianisme ;
 Marc Roche (1951-), essayiste belge ;
 Marcel Roche (1890-1959), peintre, dessinateur et graveur français ;
 Marcel Roche (1920-2003), médecin vénézuélien ;
 Margaret Roche (1951-2017), dite "Maggie Roche", autrice-compositrice-interprète américano-irlandaise ;
 Marius Roche (1921-2010), résistant des maquis de l'Ain, frère de Julien Roche ;
 Maurice Roche (4 baron Fermoy ; 1885-1955), homme politique britannique ;
 Maurice Roche (1924-1997), compositeur, écrivain et dessinateur français ;
 Melanie Roche (1970-), joueuse de softball australienne ;
 Michel Roche (1939-2004), cavalier français ;
 Nicolas Roche (1973-), diplomate français ;
 Nicolas Roche (1984-), coureur cycliste irlandais, fils de Stephen Roche ;
 Peggy Roche (1929-1991) personnalité de la mode et compagne de Françoise Sagan ;
  ;
 Raymond Roche (1912?-19,), agent secret français du SOE, pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Raymond Roche (1957-), pilote de vitesse moto français, champion du monde d'endurance et de superbike ;
 Ruth Roche (1917-1983), autrice de bandes dessinées ;
 Serge Roche (1898-1988), artiste français ;
 Séverine Roche (1978-), joueuse de pétanque française ;
 Stephen Roche (1959-), coureur cycliste irlandais ;
 Sylviane Roche (1949-), autrice suisse ;
 Suzzy Roche (1956-), autrice-compositrice-interprète américano-irlandaise ;
 Terre Roche (1953-), autrice-compositrice-interprète américano-irlandaise ;
 Thérèse Roche (1930-), romancière et directrice de collection pour les éditions Magnard ;
  ;
 Yolande Roche (1949-), athlète française.

Toponyme

Lieux remarquables 
De nombreux  ou escarpements portent le nom de roche(s) :
 la roche du Chardonnet, un sommet des Alpes situé dans le massif des Cerces (France). C'est le point triple des bassins de la Durance, de l'Isère et du Pô ;
 la Roche Écrite, un sommet de l'île de La Réunion (France), qui domine les cirques naturels de Mafate et de Salazie ;
 la roche Faurio, un sommet du massif des Écrins ;
 Roche Grande, un sommet des Alpes du Sud situé sur la commune d'Entraunes (Alpes-Maritimes, France) ;
 la roche gravée de Moho, un rocher situé dans la ravine Moho (île de Saint-Martin, Antilles françaises), qui porte des pétroglyphes amérindiens ;
 la roche du Lion, une montagne de Hong Kong, située dans les Nouveaux Territoires entre Kowloon Tong et Tai Wain ;
 la roche Méane, une montagne du massif des Écrins (Hautes-Alpes, France) ;
 la roche Melon, un sommet des Alpes italiennes situé près de Turin (Piémont) ;
 la Roche Merveilleuse, un site naturel de l'île de La Réunion (France) ;
 la roche de la Muzelle, un sommet du massif des Écrins (France) ;
 la roche d'Oëtre, un belvédère situé dans la commune de Saint-Philbert-sur-Orne (département de l'Orne, France) ;
 la roche d'Omak, une  dans la réserve Indienne de Colville (État de Washington, États-Unis) ;
 la , dans divers lieux à travers le monde ;
 la roche de Sauterre (ou simplement roche Sauterre), un sommet situé à Manzat (Puy-de-Dôme, France), c'est le point culminant des Combrailles ;
 la roche de Solutré, un escarpement calcaire surplombant la commune de Solutré-Pouilly (département de Saône-et-Loire, France) ;
 la roche Tarpéienne, une crête rocheuse proche du Capitole, lieu d'exécution de la Rome antique ;
 les roches tremblantes de Trégunc, un ensemble de pierres vacillantes situées dans la commune de Trégunc (Finistère, France) ;
 la Roche Trouée, un éperon rocheux situé dans la commune de Viroinval, en Calestienne (Belgique) ;
 la roche de Vergisson, un sommet calcaire de Saône-et-Loire (France).

Localités 
Roche ou Roches est le nom ou une portion du nom de nombreuses localités :

Roche 
 Roche, commune française de l'Isère ;
 Roche, commune française de la Loire ;
 Roche, ancienne commune française de la Haute-Saône, aujourd'hui intégrée à Roche-et-Raucourt ;
 Roche, commune suisse du canton de Vaud ;
 Roche, village d'Arthur Rimbaud, ancienne commune française des Ardennes, aujourd'hui intégrée à Chuffilly-Roche ;

Roches 
 Roches, commune française de la Creuse ;
 Roches, commune française de Loir-et-Cher ;
 Roches, commune suisse du canton de Berne ;

Roche- 
 Roche-Charles-la-Mayrand, commune française du Puy-de-Dôme ;
 Roche-d'Agoux, commune française du Puy-de-Dôme ;
 Roche-d'Or, commune suisse du canton du Jura ;
 Roche-en-Régnier, commune française de la Haute-Loire ;
 Roche-et-Raucourt, commune française de la Haute-Saône ;
 Roche-la-Molière, commune française de la Loire ;
 Roche-le-Peyroux, commune française de la Corrèze ;
 Roche-lès-Clerval, commune française du Doubs ;
 Roche-lez-Beaupré, commune française du Doubs ;
 Roche-Saint-Secret-Béconne, commune française de la Drôme ;
 Roche-sur-Linotte-et-Sorans-les-Cordiers, commune française de la Haute-Saône ;
 Saint-Amant-Roche-Savine, commune française du Puy-de-Dôme ;

Roches- 
 Roches-Bettaincourt, commune française de la Haute-Marne ;
 Roches-lès-Blamont, commune française du Doubs ;
 Roches-Prémarie-Andillé, commune française de la Vienne ;
 Roches-sur-Marne, commune française de la Haute-Marne ;

La Roche- 
 La Roche-Bernard, commune française du Morbihan ;
 La Roche-Blanche, commune française de la Loire-Atlantique ;
 La Roche-Blanche, commune française du Puy-de-Dôme ;
 La Roche-Canillac, commune française de la Corrèze ;
 La Roche-Chalais, commune française de la Dordogne ;
 La Roche-Clermault, commune française d'Indre-et-Loire ;
 La Roche-de-Glun, commune française de la Drôme ;
 La Roche-de-Rame, commune française des Hautes-Alpes ;
 La Roche-Derrien, commune française des Côtes-d'Armor ;
 La Roche-des-Arnauds, commune française des Hautes-Alpes ;
 La Roche-en-Brenil, commune française de la Côte-d'Or ;
 La Roche-Guyon, commune française du Val-d'Oise ;
 La Roche-l'Abeille, commune française de la Haute-Vienne ;
 La Roche-Mabile, commune française de l'Orne ;
 La Roche-Maurice, commune française du Finistère ;
 La Roche-Morey, commune française de la Haute-Saône ;
 La Roche-Noire, commune française du Puy-de-Dôme ;
 La Roche-Posay, commune française de la Vienne ;
 La Roche-Rigault, commune française de la Vienne ;
 La Roche-sur-Foron, commune française de la Haute-Savoie ;
 La Roche-sur-Grane, commune française de la Drôme ;
 La Roche-sur-le-Buis, commune française de la Drôme ;
 La Roche-sur-Yon, commune française de la Vendée ;
 La Roche-Vanneau, commune française de la Côte-d'Or ;
 La Roche-Vineuse, commune française de Saône-et-Loire ;

Les Roches- 
 Les Roches-de-Condrieu, commune française de l'Isère ;
 Les Roches-l'Évêque, commune française de Loir-et-Cher.

Cours d'eau 
 La Roche est une petite rivière française affluent de l'Alène, qui prend sa source à Larochemillay et coule dans le département de la Nièvre.
 Le ruisseau de la Roche est un ruisseau français affluent de la Truyère qui coule dans le département du Cantal.
 Le ruisseau de la Roche est un ruisseau français affluent de l’Alagnon qui coule dans les départements du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire.
 la  désigne plusieurs cours d'eau du Québec, au Canada.
 La rivière à la Roche est un affluent de la rivière Daaquam, traversant les municipalités de Sainte-Sabine (Les Etchemins), Sainte-Justine et Saint-Camille-de-Lellis, dans la municipalité régionale de comté (MRC) Les Etchemins, dans la région administrative de Chaudière-Appalaches, au Sud du Québec, au Canada ;
 La rivière des Roches, un affluent de la rive nord-ouest du fleuve Saint-Laurent, coulant dans Saint-Augustin-de-Desmaures, dans la MRC de Portneuf, Capitale-Nationale, au Québec, Canada.
La rivière de la Roche (nommée Rock River au Vermont), un affluent du lac Champlain coulant dans le comté de Franklin (Vermont) et Highgate (Vermont), au Vermont, aux États-Unis; et dans Saint-Armand, MRC de Brome-Missisquoi, Montérégie, Québec, au Canada.

Notes et références

Voir aussi 
 Liste des noms de famille les plus courants en France
 Étymologie des patronymes français
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France